

Czechy 
 Hradec –  gmina w kraju pilzneńskim, w powiecie Pilzno Południe
 Hradec – gmina w kraju Wysoczyna, w powiecie Havlíčkův Brod
 Hradec – wieś w kraju ołomunieckim, w powiecie Jesionik, w gminie Hradec-Nová Ves
 Hradec nad Moravicí – miasto w kraju morawsko-śląskim
 Hradec nad Svitavou – gmina w kraju pardubickim, w powiecie Svitavy
 Hradec-Nová Ves – gmina w kraju ołomunieckim, w powiecie Jesionik

Zobacz też 
 Hradec Králové, Powiat Hradec Králové, Kraj hradecki
 Jindřichův Hradec